

Порт-Локо — округ у складі Північної провінції
 Порт-Локо — місто, округ Порт-Локо, Північна провінція